Il doppio  del Danish Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Julia Görges e Anna-Lena Grönefeld hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Vitalija D'jačenko e Tat'jana Puček.

Teste di serie

  Julia Görges /  Anna-Lena Grönefeld (campionesse)
  Cara Black /  Marina Eraković (primo turno)
 
  İpek Şenoğlu /  Renata Voráčová (semifinali)
  Vitalija D'jačenko /  Tat'jana Puček (finale)

Tabellone

Note 
 

Danish Open 2010